Пьетро Гросси (; ) — итальянский визуальный художник и композитор, пионер компьютерной музыки. Он начал экспериментировать с электронными методами в искусстве в Италии в начале 1960-х годов. Один из пионеров электронного искусства.

Биография 
Пьетро Гросси родился в Венеции и учился в Болонском музыкальном лицее у Камилло Облака (виолончель), Чезаре Нордио (композиция) и Гвидо Спаньоли (контрапункт). В 1936 году, ещё до получения диплома, выиграл по конкурсу место солиста в оркестре фестиваля «Флорентийский музыкальный май» и играл на виолончели в этом коллективе вплоть до 1966 года.

В 1960-е годы преподавал в консерватории Флоренции, где и начал исследования и эксперименты с электроакустической музыкой. С 1936 по 1966 год был первым виолончелистом оркестра Maggio Musicale Fiorentino. К 1962 году он стал первым итальянцем, который провел первые успешные научные исследования в области компьютерной музыки.

В 1963 году он переключил свой интерес на электронную музыку и основал S 2F M (Studio di Fonologia Musicale di Firenze), которая располагалось в Консерватории Флоренции, и он также стал лектором по этому предмету.

В 1964 году организовал концерт с организацией Contemporary Musical Life , которая представила в Италии работу Джона Кейджа. В 1965 году получил звание первого профессора электронной музыки в Италии.

В 1967 году он сделал первый опыт в компьютерной музыке.

В 1970 году предпринял первые подходы к музыкальной телематике, организовав спектакль со связью между Римини (Pio Manzù Foundation) и Пизой (CNUCE). По приглашению Яниса Ксенакиса он представил еще один телематический концерт между Пизой и Парижем в 1974 году. Его вклад в разработку новых технологических музыкальных инструментов и в создание пакетов программного обеспечения для проектирования обработки музыки был фундаментальным для своего времени.

Он не ограничивал свою работу музыкальным миром, также занимался современным искусством. В 1980-е годы он работал над новыми формами художественного производства, ориентированными на использование персональных компьютеров в изобразительном искусстве. Он разрабатывает концепцию HomeArt, в рамках которой максимально пытается приблизить возможности компьютеров для реализации их потенциала в современном искусстве Гросси всегда интересовался каждой новой формой художественного выражения. Последним шагом его HomeArt является создание серии книг Unicum, выпускаемых в электронном виде и условно называемых HomeBooks (1991): каждая работа полностью отличается от других благодаря сильной гибкости цифровых средств. Серджио Мальтальяти продолжит этот проект, создав в 2012 году программное обеспечение autom@tedVisuaL, которое всегда генерирует различные графические варианты. Он основан на исходном коде HomeArt Q.Basic. Этот первый выпуск autom@tedVisuaL 1.0 выпустил 45 графических сэмплов, которые были проверены и опубликованы.

Чтобы экспериментировать с электронным звуком и композицией он сотрудничал с отделом компьютерной музыки «CNUCE» (Институт Национального исследовательского совета Пизы).

Последние мультимедийные эксперименты Гросси были с интерактивным звуком и графикой. Его более поздние работы включали автоматизированное и генеративное программное обеспечение для визуальной музыки autom@tedVisualMusiC 1.0, которое он расширил за пределы музыки в интерактивную работу для Интернета, задумав в сотрудничестве с Серхио Мальталяти в 1997 году, первую итальянскую интерактивную работу для web netOper@.

Избранные произведения 
 1961 Progretto 2-3 Эта пьеса, состоящая из нескольких различных высоких монотонов, следующих друг за другом, является чрезвычайно минимальной и объемной, управляемой компьютерным алгоритмом.
 1965 Battimenti — электронная работа, составленная и реализованная из «рабочего материала» для электронной студии музыкальной студии Fonologia (S 2F M), состоящая из 94 комбинаций близких частот.
 1969 Collage — в котором концепции музыки являются открытым процессом, где музыкальное произведение не является законченным произведением, а скорее чем-то, чем нужно манипулировать.
 1980 Computer Music — транскрипция и разработка (с помощью синтезатора Soft TAUMUS TAU2, IBM 370/168 Институтов CNR CNUCE и IEI) следующих авторов: Баха, Скарлатти, Паганини, Брамса, Шопена, Стравинского, Дебюсси, Джоплина, Сати, Веберна, Хиндемита, Штокхаузена.
 1985-90 Mixed Unicum - еще один амбиентный дрон, похожий на Progretto 2-3, но гораздо более разнообразный и полезный, так как меняющиеся тона создают инопланетную топографию звука.
 1986 HomeArt — Гросси разработал концепцию HomeArt. Она состоит из полностью автоматизированных и генеративных визуальных процессов, основанных на простых компьютерных программах Qbasic.

Дискография 
 Sergio Maltagliati, HomeBook 45 unicum graphics, 2012.  
 Visioni di vita spaziale (Edizioni Leonardi Srl under licence to Pirames International Srl, 1967)
 Elettrogreca (Edizioni Leonardi Srl under licence to Pirames International Srl, 1967)
 GE-115 Computer Concerto (General Electrics, 1968)
 Elettro musica N.1 (Edizioni Leonardi Srl under licence to Pirames International Srl, 1971)
 Elettro musica N.2 (Edizioni Leonardi Srl under licence to Pirames International Srl, 1971)
 Computer Music (CNUCE/CNR, 1972)
 Atmosfera & elettronica (Edizioni Leonardi Srl under licence to Pirames International Srl, 1972)
 Computer Music — Bach/Grossi (LP, Ayma, 1980)
 Paganini al computer (LP, Edipan, 1982)
 Computer Music — Satie/Joplin/Grossi (LP, Edipan, 1983)
 Sound Life (LP, Edipan, 1985)
 Battimenti (CD, ants records, 2003)
 Suono Segno Gesto Visione a Firenze 2 -Grossi, Chiari, Cardini, Mayr, Lombardi, Aitiani, Maltagliati (Atopos 2005)
 Musicautomatica (CD, Die Schachtel, 2008) 
BATTIMENTI 2.5 audio Cd - numbered copy of limited edition /  Cd

DVD видео 
 CIRCUS_8 DVD video Quantum Bit Limited Edition (2008) QuBIT 005 
 CIRCUS_5.1 DVD (digital edition) Quantum Bit Netlabel (2012) QuBIT 013

Примечания

Ссылки 
 Photo Album #1: Pietro Grossi
  Associazione Pietro Grossi official web site
 Pietro Grossi
 autom@tedVisualMusic da Home@rt
 netOper@
 neXtOper@
  Music Academy «Luigi Cherubini» 

Современные художники Италии
Композиторы Италии
Умершие в 2002 году
Родившиеся в 1917 году